frech steht für:
 frech, Adjektiv zu Frechheit

Frech oder Fręch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Frech (1826–1896), badischer Landeskommissär
 Ernst Frech (1866–1930), deutscher Oberamtmann und Landrat
 Fritz Frech (1861–1917), deutscher Geologe und Paläontologe

 Karl Frech (1883–1945), deutscher Kunstmaler, Zeichner und Graphiker
 Magdalena Fręch (* 1997), polnische Tennisspielerin
 Michael Frech (* 1976), deutscher Fußballtorhüter

 Stefan Frech (* 1977), deutscher Hörfunkmoderator

Siehe auch:

 Oskar Frech, deutsches Maschinenbauunternehmen